Redemption – singel artysty Gackta z 2006
 Redemption – album zespołu muzycznego Ektomorf z 2010
 Redemption – album Joe Bonamassa z 2018

 Zobacz też
 Redemption Song – utwór zespołu muzycznego Bob Marley & The Wailers z 1980
 Redemption Process – album zespołu muzycznego Anorexia Nervosa z 2004
 Redemption – gala federacji wrestlingu Impact Wrestling z 2018
 RedemptionMTA – projekt gry, tworzony w języku lua